Strohmeyer est un patronyme porté notamment par : 

  (1938-), footballeur allemand ;
  (1942-), journaliste allemand ;
  (1978-), criminel américain ;
  (1924-2010), journaliste américain ;
 Randy Strohmeyer, guitariste américain ;
 Sarah Strohmeyer, femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
  (1877-1945), prêtre allemand.

Homonymie de patronyme